Fremont kan avse:

Personer
 John C. Frémont (1813–1890), en amerikansk general
 John Fremont Hill (1855–1912), en amerikansk republikansk politiker

Geografi

USA

 Fremont, Kalifornien
 Fremont, Indiana
 Fremont, Nebraska
 Fremont, New Hampshire
 Fremont, North Carolina
 Fremont, Ohio
 Fremont, Seattle

Se även
 Fremont High School – flera skolor
 Fremont County – flera